Юлия Михайловна Король () — участница трагедии, спасшая нескольких детей на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 года. Указом президента Российской Федерации награждена медалью «За спасение погибавших».

Подвиг 
Трагедия произошла 18 июня 2016 года в Карелии на Сямозере. Лодка со школьниками, которые осуществляли сплав, перевернулась во время шторма. Погибли 14 детей. Администрация детского лагеря фактически бездействовала, она даже не оповестила об этом МЧС и прочие спасательные бригады.

Функцию спасателя взяла на себя Юлия Король, 12-летняя девочка, которая вытаскивала из воды детей, многие из которых к тому времени уже были мертвы. 

Смогла оставить спасённых, дрожащих от холода, на берегу детей и в одиночку бежала за помощью в ближайшую деревню. Убедила сотрудников МЧС поверить её повествованию о случившемся и начать проводить поисковые работы.

Семья  
У Юли есть брат-двойняшка Дмитрий. Их мать перенесла инсульт, инвалид. Отец покинул семью и с детьми не общается. С шести лет дети воспитывались бабушкой Галиной Петровной.

Награды 
За свои мужественные действия несовершеннолетняя Король в 2016 году была удостоена:
 В июле — ведомственной медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».
 В сентябре — медалью «За спасение погибавших», указ подписал Президент РФ В. В. Путин.
 В сентябре — Гран-при премии «Человек года» от журнала «Сноб».
 В ноябре — медалью «За мужество в спасении», вручённой в Совете Федерации.
 В ноябре — медалью в номинации «Дети-герои» фестиваля «Созвездие мужества».

Примечания